Ahmad Walid (* 1956 in Kabul, Afghanistan) ist ein  afghanischer Sänger. Er lebt momentan mit seiner Familie in Deutschland.

Biografie 
Walid kam im Jahr 1956 in Kabul in Afghanistan zur Welt. Er hatte schon als Teenager ein großes Interesse an Musik, sie war sein größtes Hobby. Nach einigen Auftritten auf privaten Veranstaltungen nahm er zusammen mit dem berühmten Sänger Ahmad Zahir  einige Lieder auf. Er kam 1981 nach Deutschland und wohnt dort seitdem zusammen mit seiner Frau und dem Sohn Duran Etemadi (auch ein afghanischer Sänger).

Karriere 
Mit 17 Jahren wurde Walid vom berühmten Sänger Ahmad Zahir entdeckt. Er ging  mit ihm ins Radio Kabul, wo beide einige Lieder aufnahmen. Eines davon wurde als Musikvideo veröffentlicht: Een Chi Ishqest zeigt die außergewöhnliche Ähnlichkeit von Walids Stimme mit der von Ahmad Zahir. Danach begann seine Popularität zu steigen. Mit der Auswanderung nach Deutschland 1981 begann seine Musikkarriere dort und in anderen Ländern rund um den Globus. Anfangs ging er mit Farid Sharaf auf verschiedene Veranstaltungen wie Verlobungen, Geburtstage, Hochzeiten und Neujahrsveranstaltungen. Nach einigen Jahren ging Sharaf jedoch nach Amerika und Walid trat zusammen mit anderen Musikern wie zum Beispiel Haris Nuri oder Ali Etemadi auf. Seit Ende der 1990er Jahre startete sein Sohn Duran Etemadi (* 1990) die Musikkarriere und seitdem sind beide das bekannteste afghanische Vater-Sohn-Duo. Seit 2000 geben beide jedes Jahr passend zum afghanischen Neujahr Nauroz (Frühlingsanfang) ein Benefiz-Konzert und spenden die gesamten Einnahmen nach Afghanistan.

Auszeichnungen 
 Lebenswerk Ehrung (September 2014)

Diskografie 
 Radio Kabul
 Negah-e Atasheen
 Ahesta Boro
 Sabha
 Bazm-e Dil
 Sham-e Mastan
 Majlesi
 Toofane Ashk
 Einzelne Lieder

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Offizieller Instagram-Account

Sänger
Harmoniumspieler
Kultur (Afghanistan)
Afghane
Geboren 1956
Mann